Ecocidadão é aquele que, consciente dos problemas ambientais, dos seus direitos, das suas responsabilidades e dos benefícios da mudança de atitude, exerce a ecocidadania participando de ações práticas e efetivas em benefício do meio ambiente, pensando em melhorar a sua qualidade de vida e de futuras gerações.

Para tanto, pode abandonar ou adotar hábitos mais simples ou se envolver em ações técnica ou politicamente mais complexas.

Com sua atitude pretende também influenciar outros e, coletivamente, alcançar tanto quanto possível as condições ideais de uma ecocidade.

Ligações externas 
 Canal Verde/Ecocidadania

Desenvolvimento sustentável
Ecologia